AŁROSA Awiakompania AO, S.A., ros. Акционерное общество „Авиакомпания АЛРОСА” – rosyjskie linie lotnicze z siedzibą w Lensku i głównymi portami bazowania w porcie lotniczym Lensk, porcie lotniczym Mirny, porcie lotniczym Domodiedowo i w porcie lotniczym Tołmaczewo, realizujące lokalne połączenia lotnicze.

Linie dysponują samolotami: Boeing B-737-700 (2), Boeing B-737-800 (4), An-24РВ (3), An-26-100 (1), An-38-100 (2), Mi171 (3), Mi-26Т (1), Mi-8МТВ-1 (3), Mi-8Т (16), Tu-154М (2).

Przypisy 

Rosyjskie linie lotnicze